Die DDR-Meisterschaften im Ringen wurden 1981 zum 33. Mal ausgetragen und fanden im Griechisch-römischen Stil in der Suhler Stadthalle der Freundschaft und im Freistil in Luckenwalde statt. Die Titelkämpfe wurden zum ersten Mal nach dem neuen Reglement (Kampfzeit 2 × 3 Minuten und Auslosung in zwei Gruppen, mit damit verbundenen echtem Finale)
ausgetragen.

Mit Roberto Hünisch, Uwe Neupert und Roland Gehrke kamen drei Athleten in beiden Disziplinen zu Meisterehren.

Im Griechisch-römischen Stil gelang es Günter Reichelt, Jörn Levermann und Siegfried Lang ihre Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Peter Thätner kam diesmal eine Gewichtsklasse höher zu Titelehren.

Im Freistil verteidigten Hartmut Reich, Peter Syring und Uwe Neupert ihren Titel aus dem Vorjahr. Roland Gehrke kam diesmal eine Gewichtsklasse tiefer zu Titelehren.

Ergebnisse

Griechisch-römischer Stil 
Datum: 7. – 8. Februar 1981

Freistil 
Datum: 12. – 13. Juni 1981

Teilnehmer: 102 Aktive in zehn Gewichtsklassen

Gemeinsamer Medaillenspiegel

Siehe auch 
 Deutsche Ringermeisterschaften 1981

Literatur

Weblinks 
 

1981
Sportveranstaltung 1981
Sportveranstaltung in Suhl
Sportveranstaltung in Luckenwalde